Bobcat Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bobcat Hill (Hidalgo County, New Mexico)
 Bobcat Hill (McKinley County, New Mexico)
 Bobcat Hill (Wyoming)

Siehe auch:
 Bobcat Hills